Суперкубок Естонії з футболу 2015 — 20-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 березня 2015 року між чемпіоном та володарем кубка Естонії Левадією та фіналістом кубку Естонії Сантос (Тарту) (на момент проведення матчу за суперкубок клуб грав у Першій лізі).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2015
Естонія
Спортивні змагання в Таллінні